Артур Ашотович Диланян (род. 9 сентября 1961, Ереван — 29 августа 2021, Москва) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Артур Диланян родился 9 сентября 1961 года в Ереване. Артур учился во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова в мастерской Армена Джигарханяна. Будучи студентом, он начал выступать в театре. В начале 2000-х годов Диланян работал исполняющим обязанности начальника отдела «Промоушн & Продакшен» телекомпании ITR. Позднее занимал должность руководителя креативного отдела в телерадиокомпании «МИР».

Примерно в это же время устроился на работу в Московский армянский театр. В 2004 году актер поставил спектакль «Ну и тетка!» по пьесе Брендона Томаса «Тетка Чарлея». Одной из первых работ актера на телевидении стал детективный триллер Александра Смирнова «Зверобой», в котором он сыграл эпизодическую роль. Позднее Армен снялся в телесериалах «Джокер», «Москва. Центральный округ», «Иван и Толян». В 2009 году Диланян сыграл роль Карена Арменовича в популярном ситкоме на канале «СТС» «Воронины». В 2012 году актер появился в образе Арсена Вахитовича в криминальном сериале «Пятницкий. Глава вторая». Следующими его работами стали сериалы «Последний из Магикян», «Детективы», «Кухня» и «Рая знает все!».

Артур Диланян скончался 29 августа 2021 года  от сердечной недостаточности, не дожив 11 дней до своего 60-летнего юбилея. Во время спектакля артист почувствовал сильное недомогание, после чего коллеги вызвали скорую помощь, но к приезду врачей актер уже был мертв. Прощание с актером состоялось в Москве 31 августа в Армянской апостольской церкви, а 2 сентября в Ереване. Похоронен актер в Армении.

Фильмография 
 2008 — Зверобой
 2009-2019 — Воронины - Карен Арменович, отец Карины, старый армейский друг Николая Воронина
 2010 — Джокер - Джафаров-старший
 2010 — Москва. Центральный округ - Карен
 2010 — Черкизона. Одноразовые люди - Шамиль
 2012 — Иван и Толян - Ваха
 2012 — Погружение в огонь - турецкий офицер
 2012 — Пятницкий. Глава вторая - Арсен Вахитович
 2013 — Последний из Магикян - дедушка
 2014 — Детективы - Ахмед
 2014 — Кухня
 2019 — Рая знает все! - Саркизов
 2020 — Дважды два - таксист

Примечания 

Выпускники ВГИКа
Умершие от сердечной недостаточности